

Вільчковиці-Дольні — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Вільчковиці-Дольні — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства